Název La Paz nese více geografických celků – města a území ve státech, které v minulosti byly španělskými koloniemi. Výraz paz ve španělštině znamená mír.

 La Paz – departement v argentinské provincii Catamarca
 La Paz – departement v argentinské provincii Entre Ríos
 La Paz – departement v argentinské provincii Mendoza

 La Paz – hlavní město Bolívie
 La Paz – jeden z 9 departementů Bolívie

 La Paz – jeden z 18 departementů Hondurasu
 La Paz – město v Hondurasu, správní středisko stejnojmenného departementu

 La Paz – hlavní město mexického státu Baja California Sur

 La Paz – jeden z 14 departementů Salvadoru

 La Paz (Uruguay) – město v departementu Canelones